Nositeli jména Ladislav Popel z Lobkovic (Lobkowicz) bylo několik šlechticů z rodu Lobkoviců:

 Ladislav I. Popel z Lobkovic (?–1505), zakladatel chlumecké větve
 Ladislav II. Popel z Lobkovic (1501–1584), známý též jako Ladislav starší z Lobkovic, syn Ladislava I. z Lobkovic, císařský rada, dvorský maršálek a nejvyšší hofmistr Českého rálovství 
 Ladislav III. Popel z Lobkovic (1537–1609), prezident české komory, syn Jana III. Popela z Lobkovic
 Ladislav IV. Popel z Lobkovic (1566–1621), známý též jako Ladislav mladší z Lobkovic, syn Ladislava II. z Lobkovic, moravský zemský hejtman

Související články 
 Lobkovicové

Lobkowiczové